Кри́нум широколи́стный () — вид луковичных растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Луковица округлая, 15—20 см в диаметре, с короткой шейкой.

Листья многочисленные, ремневидные, тонкие, зелёные, 60—100 см длиной и 7—11 см шириной.

Соцветие — зонтик с 10—20 цветками на очень коротких цветоножках; трубка околоцветника изогнутая, зелёная, 7—11 см длиной; зев горизонтально расположенный и такой же длины, как и трубка; лепестки удлинённо-ланцетные, до 30 см шириной (посередине), с нижней стороны красноватые. Цветёт в августе—сентябре.

Распространение 
Встречается в Азии (Китай, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам).

Практическое использование 
Выращивается в холодных оранжереях как красиво цветущее растение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Crinum latifolium в базе данных Ботанических садов в г. Кью, Великобритания

Амариллисовые
Флора Азии
Флора Шри-Ланки
Комнатные растения